Peñaflor puede referirse a las siguientes acepciones:

Personas
 Miguel Peñaflor: Periodista español de nombre Miguel Fernández Peñaflor.

Toponimia

 Peñaflor: comuna de la Región Metropolitana de Santiago, Chile.
 Peñaflor: una parroquia del concejo de Grado, en el Principado de Asturias (España).
 Peñaflor: localidad de la provincia de Sevilla, España.
 Peñaflor: barrio rural de Zaragoza, España.
 Peñaflor de Hornija localidad de la provincia de Valladolid, España.